Fata morgana (luchtspiegeling) (Frans: Mirage)
Mirage (auto), een Brits automerk
Mirage (film), een film uit 1965 met Gregory Peck
Mirage (Magic: The Gathering), een uitbreidingsset
Mirage (motorfiets), een Canadees motorfietsmerk
Mirage (The Incredibles), een personage uit de film The Incredibles
Mirage (vliegtuig), een straaljager van het Franse Dassault Aviation
Ensoniq Mirage, een synthesizer
MGM Mirage Group, een mediaonderneming
Mitsubishi Mirage, een type van het automerk Mitsubishi 
Rancho Mirage, een stad in Californië
El Mirage, een stad in Arizona
The Mirage, een hotel in Las Vegas

Muziek
 Mirage (Armeense band), een Armeense band
 Mirage (Armin van Buuren), een album uit 2010 van Armin van Buuren
 Mirage (Camel), een album uit 1974 van Camel
 Mirage (Fleetwood Mac), een album uit 1982 van Fleetwood Mac
 Mirage (Foulds), een compositie van John Foulds
 Mirage (Franse band), een Franse band
 Mirage (Havens), een album uit 1977 van Richie Havens
 Mirage (Kooymans & Carillo), album uit 2022
 Mirage (Saariaho), een compositie van Kaija Saariaho
 Mirage (Santana), een album uit 1975 van Santana
 Mirage (Schulze), een album uit 1977 van Klaus Schulze
 Peter Bardens' Mirage, band van Peter Bardens, voorheen lid van Camel